Ранчо ел Сакрифисио има више значења:

 Ранчо ел Сакрифисио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Сакрифисио (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Сакрифисио (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Сакрифисио (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Сакрифисио (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику